EMFA steht als Abkürzung für:

 Emmet street and Fatima Avenue Football Club, ehemaliger irischer Fußballverein, siehe Kilkenny City
 European Media Freedom Act, geplante Verordnung der Europäischen Union
 European Moulded Fibre Association, europäischer Verband für Faserformverpackungen

Abkürzung